Чемпионат Европы по кёрлингу 1977 состоялся в городе Осло (Норвегия) с 22 по 26 ноября 1977 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 18 команд из 10 стран (Дания и Нидерланды выставили на чемпионат только мужские команды).

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Швеции, второе место заняла сборная Шотландии, третье место — сборная ФРГ.

В женском турнире чемпионом Европы стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Швеции, второе место заняла сборная Швейцарии, третье место — сборная Шотландии.

Впервые в чемпионате Европы приняли участие мужская сборная Нидерландов.

В чемпионате не было этапа плей-офф, был проведен только групповой турнир.

Мужчины

Женщины

Примечания 

1977
Спорт в Норвегии в 1977 году
Международные спортивные соревнования в Осло
Международные соревнования по кёрлингу в Норвегии
Ноябрь 1977 года
Чемпионаты Европы в 1977 году
Чемпионаты Европы в Норвегии